Municipio Hidalgo steht für folgende Municipios in Mexiko:

 Municipio Hidalgo (Coahuila)
 Municipio Hidalgo (Durango)
 Municipio Hidalgo (Michoacán)
 Municipio Hidalgo (Nuevo León)
 Municipio Hidalgo (Tamaulipas)